Арчаков (Арчакова) — фамилия.

Известные носители 
 Арчаков, Александр Иванович (род. 1940) — ученый, врач-биохимик, академик РАМН (1991), академик РАН (2013), лауреат премии имени А. Н. Баха (1982).
 Арчаков, Владимир Михайлович (1938—2005) — шахматный композитор.
 Арчаков, Николай Иванович (1913—1961) — Герой Советского Союза.
 Арчаков, Павел Ильич (1924—2015) — полный кавалер ордена Славы.

Арчакова 
 Арчакова, Галина Акимовна (род. 1939) — советская и белорусская шахматистка.